Kursi () bezeichnet:
 „Sessel“ oder „Thron“, in der Moschee Lesepult oder erhöhter Predigtstuhl; übertragen allgemein „Amtswesen“. In der Grundbedeutung „Stuhl“ ging er ins Persische, Urdu, Hindi und Indonesische ein. 
 āyat al-kursī, ; siehe auch Āya
 al-kursī al-bābawī, , wörtlich: „der päpstliche Stuhl“
 kursi pengadilan, indonesisch, „Richterstuhl“
 Kursi, lettisch für den Volksstamm der Kuren
 Natar Kursi, in den Ostkirchen früher der gewählte Nachfolger eines Bischofs

folgende Orte:
 Kursi (Golan), eine byzantinische Klosterruine auf den Golanhöhen
 Kursi (Puurmani), ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Puurmani
 Kursi (Kuusalu), ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Kuusalu
 Kursi (Tamsalu), ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Tamsalu
 Kursi (Barabanki), ein Dorf im Distrikt Barabanki im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh